Benoît-Constant Coquelin – attore francese
 Ernest Alexandre Honoré Coquelin – attore francese
 Francis Coquelin – calciatore francese